Kościół Świętej Trójcy w Warszawie – ewangelicko-augsburski, na placu Małachowskiego w Śródmieściu
 Kościół Świętej Trójcy w Warszawie – rzymskokatolicki, na Solcu
 Kościół Świętej Trójcy w Warszawie – nieistniejący, rzymskokatolicki, na Nowolipiu
 Cerkiew Świętej Trójcy na Podwalu w Warszawie – prawosławna, na Starym Mieście